Strout ist der Familienname folgender Personen:

 Donald E. Strout (1909–1986), US-amerikanischer Klassischer Philologe und Bibliothekar
 Elizabeth Strout (* 1956), US-amerikanische Schriftstellerin
 Ruth French Strout (1906–2003), US-amerikanische Klassische Philologin und Bibliothekarin

Strout als Markenname:
 Machine Sales Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller